Юраш — многозначный термин:

топоним
 Юраш — река в Татарстане и Удмуртии.

фамилия
 Юраш, Андрей Васильевич (род. 1969) — украинский религовед и политолог, посол Украины в Ватикане (с 2021).
 Юраш, Святослав Андреевич (род. 1996) — украинский общественный деятель, политик. Народный депутат Украины IX созыва.
 Юраш, Игорь Васильевич (1969—2013) — советский и российский актёр, рекордсмен мира по парашютному спорту.
 Юраш, Антоний Станислав (1847—1923) — польский медик, профессор Гейдельбергского университета.

См. также

 Сосновый Юраш, Старый Юраш — населённые пункты в Елабужском районе Татарстана.